Совалка може да се отнася за:

 част от тъкачен стан, представлява продълговата дървена рамка със заострени краища, с помощта на която преждата се прокарва между нишките на основата при тъкане
 част на шевна машина, която освобождава долния конец
 космически кораб за многократно използване, например космическа совалка
 многократно придвижване с цел уреждане на даден проблем, например дипломатическа совалка

Вижте също 
 Сувалки – град в Полша